

Film
The Son of His Father – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
The Son of His Father – film del 1917 diretto da Victor Schertzinger

Pagine correlate 
A Son of His Father